

Cinema 
 The One I Love, film del 2014 di Charlie McDowell con Mark Duplass e Elisabeth Moss

Musica 
 The One I Love (Belongs to Somebody Else), brano popolare di Isham Jones e Gus Kahn pubblicato nel 1924
 The One I Love, canzone popolare pubblicata nel 1937, usata nel film Viva l'allegria (Everybody Sing)
 Dedicated to the One I Love, brano musicale scritto da Lowman Pauling e Ralph Bass, reso popolare dai gruppi The "5" Royales, The Shirelles e The Mamas & the Papas
 The One I Love, brano musicale dei R.E.M. del 1987
 The One I Love, brano musicale di David Gray del 2005

Altro 
 The One I Love, titolo internazionale del manga L'uomo per me